Denumirea de Madan se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Madan, un oraș din comuna Madan, regiunea Smolean;
 Madan, un sat în comuna Boicinovți, regiunea Montana.
 Comuna Madan, o comună din regiunea Smolean, Bulgaria, formată din orașul Madan și 42 de sate.

Ion Madan, un politician român din Republica Moldova, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994). 
Ion Madan, un autor, bibliolog, bibliograf, istoric, istoriograf, monograf și profesor român din Republica Moldova.